Rekognoszierung steht für

 geowissenschaftliche Erkundung
 militärische Aufklärung, insbesondere die Offiziers-Erkundungsreise
 Anerkennung
 Identifizierung einer Person 
 in der Schweiz für eine touristische Test-Reise (die "Reko-Tour") von Reiseveranstaltern